Den Namen Tuschel tragen folgende Personen
 Karl-Heinz Tuschel (1928–2005), deutscher Science-Fiction-Autor, Lyriker und Kabaretttexter

Tuschel bezeichnet außerdem:
Tuschel, alte Schreibweise des ausgestorbenen, niederbayerischen Adelsgeschlechts

Siehe auch
Tuschl